Achille Gennarelli (1817-1902), patriote, avocat de la curie romaine, professeur d'archéologie et biographe italien
 Amedeo Gennarelli (1881-1943), sculpteur italien de l'art déco